Сяхоу:

 Сяхоу — китайская фамилия.
 Сяхоу Дунь (ум. 220) — генерал и чиновник эпохи Троецарствия.
 Сяхоу Юань (219) — китайский государственный деятель, военный периода Саньго.